Logica – studio del ragionamento e dell'argomentazione

Altro
 Logica – azienda di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
 Tour Logica – grattacielo francese

Pagine correlate 
Logico (disambigua)